Ла Колина има више значења:

 Ла Колина (Сан Хуан Баутиста Сучитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колина, Скобијакал (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику